Wohlrab ist ein Familienname, der sich von Wallraff und Wallraven herleitet. Varianten sind Wolrab, Walrab und Wollrabe.

Namensträger 
 Botho Wohlrab (1922–2017), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hans Christoph Wohlrab (1904–1997), deutsch-amerikanischer Toningenieur
 Leopold Wohlrab (1913–1981), österreichischer Handballspieler
 Lutz Wohlrab (* 1959), deutscher Psychoanalytiker
 Marion Wohlrab (* 1974), deutsche Eisschnellläuferin
 Martin Wohlrab (1834–1913), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Monika Wohlrab-Sahr (* 1957), deutsche Kultursoziologin und Hochschullehrerin
 Ortwin Wohlrab (* 1953), deutscher Mathematiker und IT-Manager
 Paul Wohlrab (1866–1949), Bethel-Missionar in Afrika
 Rudolf Wohlrab (1909–1995), deutscher Hygieniker, Bakteriologe und Epidemiologe

Siehe auch 
 Wohlrabe
 Wohlrapp
 Wollrabe

Einzelnachweise 

Familienname
Germanischer Personenname